Körhinta, játékszer, egy függőleges tengely körül forgó emelvény, melyre láncos üléseket vagy falovakat, kocsikat szerelnek
 Körhinta, városligeti játékszer

Művészet
 Körhinta (1956) Fábri Zoltán filmje
 Körhinta (1992) a Moby Dick együttes nagylemeze
 Körhinta (1998) dán televíziós sorozat
 Körhinta színdarab